Алекса́ндр Ряза́нцев:
 Рязанцев, Александр Александрович (род. 1986) — российский футболист.
 Рязанцев, Александр Васильевич (1874—1930) — специалист по холодильному делу, ученый-теплотехник, профессор.
 
 Рязанцев, Александр Иванович (1904—1945) — Герой Советского Союза.
 Рязанцев, Александр Михайлович (1914—1945) — полный кавалер ордена Славы.